Ла-Кампана () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Севилья, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампиния-де-Кармона. Занимает площадь 125 км². Население 5507 человек (на 2010 год). Расстояние 56 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 La Campana
 Web de la Campana

Города Севильи
Муниципалитеты Севильи